Такмичење у дисциплини скок мотком у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2011. у Паризу одржано је 5. марта (квалификације) и 6. марта (финале). Учествовало је 20 такмичарки из 15 земаља.

Сатница

Земље учеснице

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2011. години 
Десет најбољих европских такмичарки у скоку мотком у дворани 2011. године пре почетка првенства (4. марта 2011), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЕП 2011.

Освајачи медаља 

Победници Ани Роговској (Пољска) ово је поред златне медаље на Светском првенству 2009. у Берлину друга златна медаља на великим такмичењима уз још 2 сребрне и 3 бронзане. Зилке Шпигелбург (Немачка) је освојила трећу сребрну медаљу на европским првенствима, а њена земљакиња Кристина Гаџијев је после две медаље освојене на последње две Универзијаде освојила прву медаљу на европским првенствима.

На такмичењу је постигнуто шест националних (Пољска, 2 х Финска, Белорусија, Ирска и Грчка) и 1 лични рекорд.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман у финале била је 4,55 (КВ). Норму је прескочило 9 такмичарки.

Финале

Извори

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Европско првенство у атлетици у дворани 2011.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици у дворани